Джапари́дзе () — грузинская фамилия. Этимология фамилии восходит к мусульманскому имени Джафар ( — маленькая речка). Известные носители:

А 
 Анания (Джапаридзе) (род. 1949) — митрополит.
 
 Джапаридзе, Александра Бичиевна (1895—1974) — альпинистка, заслуженный мастер спорта СССР.

Г 
 Джапаридзе, Георгий Семёнович (1827—1906) — грузинский актёр.
 Джапаридзе, Георгий — академик АН Грузии
 Джапаридзе, Гоча (1942—2020) — грузинский историк, востоковед, педагог высшей школы, дипломат.

Д 
 Джапаридзе, Джондо Иванович (1932—2008) — академик АН Грузии.

З 
 Джапаридзе, Зураб (род. 1976) — грузинский политик.

И 
 Джапаридзе, Иван Давыдович (1867-?) — российский военный и государственный деятель.
 Джапаридзе, Ираклий Атарович — президент Федерации фигурного катания Грузии, тренер.

К 
 Джапаридзе, Константин Ясонович (1884—1940) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Джапаридзе, Кэто (1901—1968) — советская певица.

Л 
 Джапаридзе, Леван Иванович (1905—1972) — советский и грузинский анатом и физиолог растений.
 Джапаридзе, Лиза (род. 2004) — представительница Грузии на детском конкурсе песни Евровидение 2014.

М 
 Джапаридзе, Майя Юрьевна (род. 1977) — российская футболистка и тренер.
 Джапаридзе, Манана Сергеевна (род. 1980) — азербайджанская певица.
 Джапаридзе, Медея Валериановна (1923—1994) — советская актриса.
 Джапаридзе, Михаил Вахтангович (род. 1959) — фотограф Ассошиэйтед пресс.
 Джапаридзе, Мурман Давидович (1925—1983) — полный кавалер ордена Славы.

О

П 
 Джапаридзе, Прокофий Апрасионович («Алёша») (1880—1918) — грузинский коммунист, деятель Бакинской коммуны.

Р 
 Джапаридзе, Реваз Андреевич (1923—1999) — грузинский советский писатель.

С 
 Джапаридзе, Сергей Давидович (1870—1910) — депутат Государственной думы.

Т 
 Джапаридзе, Тедо Зурабович (род. 1946) — министр иностранных дел Грузии.
 Джапаридзе, Тенгиз Иванович (1925—1988) — танкист, Герой Советского Союза.
 Джапаридзе, Трифон Михайлович (1876—1937) — политик и публицист.

У 
 Джапаридзе, Уча Малакиевич (1906—1988) — советский грузинский живописец и график.

Ш 
 Джапаридзе, Шота (род. 1946) — академик АН Грузии

Другое 
 Джапаридзе — до 2011 г. название села Самрекло в Дедоплискаройском муниципалитете края Кахетия Грузии.

См. также 
 Джафаров
 Джафарабад